Osoby o nazwisku Bassett:
 Richard Bassett – polityk amerykański, senator z Delaware
Miejscowości w USA:
 Bassett – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Mississippi
 Bassett – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Chickasaw
 Bassett – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Allen
 Bassett – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Rock
 Bassett – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Henry
Gminy w USA:
 Bassett (ang. Bassett Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie St. Louis
Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Bassett – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Bassett – miejscowość w hrabstwie South Yorkshire (Anglia)